Rabat kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Rabat-les-Trois-Seigneurs, ort, departementet Ariège i regionen Occitanien,

Malta 

 Rabat, Malta, ort, 
 Victoria, Malta, ort på ön Gozo,

Marocko 

 Rabat-Salé-Zemmour-Zaēr, provins, Rabat-Salé-Zemmour-Zaēr, 
 Rabat, huvudstaden, Rabat-Salé-Zemmour-Zaēr, 
 Rabat-Salé Airport, flygplats, Rabat-Salé-Zemmour-Zaēr,

Se även
Rabatt

Robotskapade Marockoförgreningar